Tolppakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tolppakari (ö, lat 61,66, long 21,47), Satakunta, Björneborg, 
 Tolppakari (ö, lat 61,85, long 21,38), Satakunta, Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar